

Miejscowości i ich cvzęści w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Podłęcze – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Słupia 
 Podłęcze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria
 Podłęcze – przysiółek wsi Ościęcin w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice
 Podłęcze – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Suchań